Вяйке-Маарья — многозначный термин и эстонский топоним:

 Вяйке-Маарья — посёлок в Эстонии.
 Вяйке-Маарья — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Харьюмаа. Упразднена в 2017 году.
 Вяйке-Маарья — волость в Эстонии в составе уезда Харьюмаа. Создана в 2017 году.
 Вяйке-Маарья — бывший приход в Эстонии.
 Вяйке-Маарья — церковь в Эстонии.